Illa de Flores (Indonèsia), illa d'Indonèsia, part de l'arxipèlag de la Sonda
 Illa de Flores (Açores), illa a l'arxipèlag portuguès de les Açores
 Illa de Flores (Uruguai), illa de l'Uruguai, batejada Illa de Flores per Sebastià Cabot